Відкритий чемпіонат Швейцарії 1922 — 7-й відкритий чемпіонат Швейцарії з хокею, чемпіоном став «Шато де-Окс».

Схід

Півфінали

Фінал

Захід

Фінал

Джерела 
 Огляд таблиць  (PDF; 547 kB) 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія